Hemus kan avse:

 Hemus (släkte) – en kräftdjurssläkte
 Hemus (naturreservat)  – ett område och naturreservat i Mora kommun
 Hemus (by) – en by i Mora